Gran Premio delle Nazioni – prova a cronometro di ciclismo su strada che si disputava in Francia. Per alcuni anni è stato la prova conclusiva di Coppa del mondo.
Gran Premio delle Nazioni – gara di motociclismo disputatasi in Italia con questa denominazione dal 1922 al 1990, prima di essere ribattezzata Gran Premio motociclistico d'Italia.
 Gran Premio delle Nazioni – competizione automobilistica svizzera